Revival (boek), een boek uit 2014 van Stephen King
 Revival (Eurythmics)
 Revival (John Fogerty), een muziekalbum uit 2007
 Revival (Selena Gomez), een muziekalbum uit 2015
 Revival (Eminem), een muziekalbum uit 2017
 Revival (begrip), het verschijnsel dat iets dat een tijd niet populair is geweest weer aan populariteit wint
 Opwekking (christendom)